Sogndal Fotball é um clube de futebol da Noruega, fundado em 1926. Sua sede fica em Sogndal..

Elenco Atual 
Atualizado em 30 de Julho de 2014

Treinadores

 Ingvar Stadheim (1979–80), (1983–84)
 Harald Aabrekk (1990–92)
 Michael Speight (1999–00)
 Torbjørn Glomnes (Jan 1, 2000–Dez 31, 2002)
 Jan Halvor Halvorsen (Jan 1, 2003–Nov 30, 2004)
 Trond Fylling (2005)
 Stig Nord (2006–Dez 31, 2006)
 Karl Oskar Emberland (Jan 1, 2007–Nov 6, 2009)
 Harald Aabrekk (Jan 1, 2010–Dez 31, 2011)
 Jonas Olsson (Jan 1, 2012–Dez 31, 2014)
 Eirik Bakke (Jan 1, 2015–)

Clubes de futebol fundados em 1926
Clubes de futebol da Noruega
Sogndal